Ampolleta, petita ampolla de ventre ample
 Ampolleta, en farmàcia i medicina recipient per contenir fàrmacs o altres substàncies químiques,sinònim d'ampul·la o vial'' 
 Ampolleta (nàutica), instrument usat per mesurar el temps a bord dels vaixells.